Nedeva steht für:

 Teodora Nedeva (* 1977), bulgarische Tennisspielerin, siehe Teodora Nedewa
 Nedeva (Schiff, 1930), Motoryacht